Очковая классификация Вуэльта Испании () разыгрывается в рамках велогонки Вуэльта Испании с 1945 года. Победитель определяется по сумме очков, набранных на финишах этапов и на промежуточных финишах. Этот зачёт считается соревнованием спринтеров. Лидер классификации носит зелёную майку ().

История 
Впервые очковая классификация очков разыграна в 1945 году, спонсируемая компанией Pirelli. Её правила были следующие:
 Победитель этапа получал 100 очков, второй 99 и так далее. Если велосипедисты прибыли в группе, пересекающей линию финиша одновременно, то все они получили одинаковое количество очков.
 Первые пять велогонщиков на финише этапа получили по 12 очков за каждую минуту преимущества над шестым гонщиком.
 На горном финише победитель получал 2 очка.
 На промежуточных спринтах также разыгрывались очки: 8 для победителя, 6 для второго, 4 и 2 для третьего и четвёртого соответственно.
Хотя спонсор сказал, что классификация имела большой успех,  она не разыгрывалась в следующей гонке.

В следующий раз данный зачёт появился в 1955 году. Она использовала такой же регламент как в аналогичном зачёте на Тур де Франс: начисляемые очки соответствовали местам на финише этапа, а лидер зачёта (с наименьшей суммой очков) носил зеленую майку. С тех пор очковая классификация разыгрывается на каждой гонке. 

Начиная с 1963 года система начисления очков изменяется так, что отныне наибольшее количество очков получает первый пересекающий финишную линию с последующим уменьшением очков для остальных финиширующих, а лидером становился велогонщик с наибольший суммой очков.

В настоящие время в отличие от Тур де Франс или Джиро д’Италия шкала начисляемых очков на Вуэльта Испании отличается тем, что она независит от рельефа этапа. Таким образом победители равнинного, холмистого, горного этапа или индивидуальной гонки вознаграждаются одинаково.
Грегари
Это позволило гонщикам с совершенно разной специализацией выиграть этот зачёт: будь то генеральщики как Лоран Жалабер или чистые спринтеры как Эрик Цабель.

Хронология маек:
 1945—1986  синяя
 1987—1989  зелёная
 1990—2008  синяя
 с 2010-------  зелёная

Наиболее титулованными являются ирландец Шон Келли и француз Лоран Жалабер с четырьмя победами, по одному разу становившиеся при этом и победителем общей классификации. А среди стран по количеству побед лидирует Испания и Бельгия.

Регламент 
Место в очковой классификации рассчитывается путём суммирования очков набранных на этапах. Если у двух или более велогонщиков одинаковое количество очков, место в классификации определяется по наибольшему числу побед на этапах, затем следует наибольшее количество побед на промежуточных финишах, за которыми следует более высокое место в генеральной классификации. Сошедшие с гонки спортсмены исключаются из зачёта. В конце гонки велогонщик возглавляющий очковую классификацию объявляется её победителем.

Очки получают первые велосипедисты, пересекающие финишную линию или линию промежуточного спринта, а также показавшие лучшие времена на прологе или разделке.

Начисление очков

Победители

Рекорд побед 
После Вуэльта Испании 2020

Индивидуально

По странам

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Vuelta a Espana
 История Vuelta a Espana
 Результаты на gbrathletics.com 
 Historial de la Vuelta Ciclista a España 

Вуэльта Испании
Спортивные призы и награды в велоспорте